Coombes – parrocchia civile britannica

Persone 
 Gaz Coombes (Oxford, 8 marzo 1976) – cantante e musicista inglese
 James Coombes (Newport, 8 ottobre 1956) – attore britannico
 Chad Coombes (Hamilton, 9 settembre 1983) – calciatore neozelandese
 Geoff Coombes (Lincoln, 23 aprile 1919 – Rockledge, 31 marzo 1995) – calciatore statunitense 
 Jamie Coombes (27 maggio 1996) – calciatore gibilterrino